PLATO (комп'ютерна система), Programmed Logic for Automated Teaching Operations (PLATO, укр. Програмний алгоритм для автоматизованих операцій викладання) — перша система електронного навчання.
 PLATO (обсерваторія), Обсерваторія PLATO — система телескопів, розташована в Антарктиді.
 PLATO (телескоп) — косміний телескоп.